АО «Открытие Холдинг» — российская частная финансовая группа, ранее входившая в топ-35 крупнейших компаний России и в топ-5 лидеров финансового сектора, будучи при этом крупнейшим частным игроком в данном сегменте, согласно рейтингу РБК-500 (2016 год). Штаб-квартира располагается в Москве. В феврале 2020 года компания подала заявление в суд о признании себя банкротом.

История 

Основателем группы «Открытие» является российский бизнесмен Вадим Беляев, который начал заниматься бизнесом в начале 1990-х годов. В 1995 году он выступил одним из инициатором образования компании «ВЭО-Инвест», которая занималась инвестированием в российские телекоммуникационные активы. На момент образования 90 % капитала компании контролировали итальянцы — бывшие менеджеры московского представительства компании Italtel, доля Беляева составляла 10 %. В 1997 году «ВЭО-Инвест» возглавил Вадим Беляев, а в результате кризиса 1998 года, больно ударившего по компании, итальянские партнёры решили выйти из учредителей компании, и Беляев стал её 100 % собственником.

В 2001 году компания «ВЭО-Инвест» объединилась с брокерской компанией «Открытие», которая специализировалась на биржевой торговле производными финансовыми инструментами и предоставляла услуги по доступу к торгам в фондовой секции ММВБ через интернет. В результате слияния образовалась компания «ВЭО-Открытие», которая начала предоставлять широкий спектр услуг: брокерско-дилерское, депозитарное обслуживание, доверительное управление и управление корпоративными финансами. Беляев заплатил миллион долларов и стал владельцем 75 процентов объединённой компании.

Среди сделок, в которых «ВЭО-Открытие» выступило финансовым консультантом, — продажа акций крупнейшего российского полиграфического комплекса «Алмаз-Пресс» в 2002—2004 гг.

В 2003 году председателем Совета директоров «ВЭО-Открытие» становится Борис Минц.

Формирование финансовой группы 

В 2004 году партнёром Беляева стал Борис Минц. Было создано ООО "Инвестиционная группа «Открытие», генеральным директором которой стал Беляев, а председателем совета директоров — Минц. Изменения дали старт преобразованию обычной брокерской фирмы в финансовую группу. Минц и Беляев владели равными долями в капитале инвестиционной группы (ООО "Инвестиционная группа «Открытие»).

В середине и второй половине 2000-х годов «Открытие» начало развивать банковский и страховой бизнес, бизнес по управлению активами.
В 2006 году группа приступила к формированию своего банковского бизнеса. В 2006 году был приобретён АКБ «Щит-Банк», а в 2008 году — банк РБР. В последующие годы группа совершила ещё ряд покупок банковских активов: банк «Петровский» (2010 год), «Свердловский губернский банк» (2011 год). 

В 2012 году «Открытие» объявило о покупке одной из крупнейших частных банковских групп России — «НОМОС-БАНК», которая включала «НОМОС-БАНК», «Ханты-Мансийский банк» и «Новосибирский Муниципальный банк». В 2013 году происходит реорганизация банковской группы и её SPO на Московской бирже. Также «Открытие» объявляет о покупке банка «Петрокоммерц».

В 2007 году «Открытие» создало дочернюю компанию в Лондоне, в 2011 начало бизнес в США.

В 2012 году группа заключила соглашения о стратегическом партнёрстве с крупными пенсионными фондами: в начале года с НПФ «Электроэнергетики», а в декабре — с НПФ «Лукойл-Гарант». Подобные соглашения фактически означали покупку самих фондов (в то время НПФ обладали статусом НКО, и их приобретение осуществлялось через покупку их администраторов, что и произошло в данном случае)

23 августа 2016 года «Открытие» объявила о завершении интеграции своей банковской группы. НОМОС-БАНК, Банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк и Банк «Петрокоммерц» объединены в Банк «Открытие» (юридическое название — Банк «Финансовая корпорация Открытие») — крупнейший частный банк в России.

2 декабря 2016 года «Открытие Холдинг» объявила о покупке у Вагита Алекперова (одного из своих акционеров) 100 % доли в одной из крупнейших алмазодобывающих компаний России — АО «Архангельскгеолдобыча». Сумма сделки составляет 1,45 млрд долларов США.

Потеря активов и банкротство 
В 2017 году Центральный банк РФ начал санацию основного актива «Открытие Холдинга» — банка «Открытие». В ходе связанных с этим мероприятий «Открытие Холдинг» лишился этого и почти всех других своих активов. В результате в 2020 году «Открытие Холдинг» подал заявление о банкротстве.

Наименование 
В 2004 году было создано ООО «Инвестиционная группа „Открытие“». В результате реструктуризации 6 февраля 2007 года ООО «Инвестиционная группа „Открытие“» была переименована в ООО «Финансовая корпорация „Открытие“». В 2014 году группа запустила новую бренд-платформу: головная структура группы, «Финансовая корпорация „Открытие“», переименована в «Открытие Холдинг», а «Номос-банк» — в Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Структура группы 

29 августа 2017 года Центральный банк России ввёл в банк ФК «Открытие» временную администрацию. В рамках процедуры санации была произведена допэмиссия акций банка, которую выкупил Центробанк, размыв доли прежних владельцев до 0,01%. Таким образом «Открытие Холдинг» потеряло контроль над банком и большинством своих активов:

В 2017 году в группу входило около десяти банковских и финансовых активов.

Банковский бизнес:
 Банк «Финансовая корпорация Открытие». Бывший крупнейший российский частный банк. В 2017 передан Банку России в рамках процедуры санации.

 Банк «Точка» — дистанционный банк для малого и среднего бизнеса (в том числе индивидуальное предпринимательство).

 Национальный банк «Траст». В 2014 был передан банку «ФК Открытие» в рамках процедуры санации. В настоящее время функционирует как банк непрофильных активов
 «Росгосстрах банк». На 1 марта 2020 принадлежит банку «ФК Открытие» (91,29 %) и страховой компании «Росгосстрах» (8,71 %)

Страховой бизнес:
 «Открытие Страхование»
 «Открытие Страхование жизни»
 «Росгосстрах». Холдинг получил контроль над страховщиком в августе 2017 года, за 4 дня до объявления о санации банка «ФК Открытие». В начале 2020 года банк довёл свою долю в страховщике до 99,6 %

Услуги на финансовом рынке:
 «Открытие Брокер»: бизнес в сфере брокерских и дилерских операций
 Управляющая компания «Открытие». После начала процедуры санации банка «ФК Открытие» была продана ему за 1,2 млрд рублей
 Инвестиционный банк «Открытие Капитал». Предоставляет прайм-брокерские и аналитические услуги корпоративным и институциональным клиентам.

Зарубежные структуры:
 Otkritie Capital International Limited (Великобритания). В 2016 была оштрафована комиссией по торговле товарными фьючерсами). В 2017 куплена концерном «Россиум» Романа Авдеева (вместе с Otkritie Capital US Inc. (США) и Otkritie Capital (Hong Kong) Limited (Гонконг)) и переименована в Sova Capital в начале 2018 года.
 Otkritie Capital Cyprus Limited (Кипр)

Собственники и руководство

Социальная деятельность 

«Открытие» реализует ряд социальных проектов, от сотрудничества с Фондом помощи хосписам «Вера» до городских проектов и проектов с ФК «Спартак», участником матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 Сергеем Карякиным и Политехническим музеем. «Открытие» выступает генеральным партнёром мероприятий Фонда Егора Гайдара: ежегодного Гайдаровского форума, Премии имени Егора Гайдара, конференций и т. п.

«Открытие» также сотрудничает фондом «Выход» и регулярно участвует в акциях, направленных на распространение информации об аутизме. Сотрудники компании помогают различным благотворительным организациям, участвуя в новогодних акциях «Подарки для сильных духом и тех, кто не сдаётся», организованных «Открытием» в офисах компаний.

Критика 
В 2008 году корпорация выступила инвестором проекта реконструкции ДК Кирова в Санкт-Петербурге. Во время работы над проектом генеральный директор созданной для этих целей компании продал ДК Кирова с нарушениями законодательства другой компании, связанной с корпорацией «Открытие», после чего корпорация была обвинена в рейдерстве. Впоследствии сделка купли-продажи была отменена арбитражным судом. Потери корпорации по некоторым оценкам составили около 10 000 000 долларов.

Примечания

Ссылки 
 Информация о группе на сайте агентства Bloomberg
 Информация на сайте газеты «Ведомости»

Финансовые компании России